Василий Клюкин: Клюкин, Василий Иванович (в монашестве Ксенофонт; 1845—1914) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Оптиной пустыни.
 Клюкин, Василий Степанович (1907—1987) — Герой Советского Союза.